Александра Савина:
 Савина, Александра Александровна (род. 1977) — российская скрипачка и педагог.
 Савина, Александра Фёдоровна (1920—2007) — советская спортсменка (спортивная стрельба).